Delirious může znamenat:
 Delirious? – anglická křesťanská rocková kapela
 Delirious – singl Davida Guetty z alba Pop Life